Цоргонь ліга 2008/09 — 16-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Кожна з 12 команд зіграла 33 матчі (три кола). Чемпіонський титул вп'яте здобув Слован.

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Кошице взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Словаччини 2008—2009

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Цоргонь ліга на soccerway 

2008–2009
Словаччина
Словаччина